Skate America 2018 – pierwsze w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Grand Prix 2018/2019. Zawody odbywały się od 19 do 21 października 2018 roku w hali Angel of the Winds Arena w Everett.

Zwycięzcami zawodów zostali: wśród solistów Amerykanin Nathan Chen, zaś wśród solistek Japonka Satoko Miyahara. W konkurencji par sportowych triumfowali Rosjanie Jewgienija Tarasowa / Władimir Morozow, zaś w parach tanecznych reprezentanci gospodarzy Madison Hubbell / Zachary Donohue.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 w Stanach Zjednoczonych
Sport w stanie Waszyngton